Prakttryar (Weigela) är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Prakttryar ingår i familjen getrisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Väddordningen